Siddhartha kan syfta på:

 Siddhartha Gautama – den historiske Buddha
 Siddhartha (bok) – en bok av Hermann Hesse
 Siddhartha (film) – film från 1972 baserad på boken med samma namn
 Siddharta (musikgrupp) – ett rock/metal-band från Slovenien bildat 1995